Maori (volk), de inheemse bevolking van Nieuw-Zeeland
Maori (taal), de taal van de Maori's